Românești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Românești (Botoșani), Gemeinde im Kreis Botoșani
 Românești (Iași), Gemeinde im Kreis Iași

 Românești (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Românești (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Românești (Dolj), Dorf im Kreis Dolj
 Românești (Maramureș), Dorf im Kreis Maramureș
 Românești (Prahova), Dorf im Kreis Prahova
 Românești (Satu Mare), Dorf im Kreis Satu Mare
 Românești (Dorna Candrenilor), Dorf im Kreis Suceava 
 Românești (Grănicești), Dorf im Kreis Suceava
 Românești (Timiș), Dorf im Kreis Timiș
 Românești (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea

Românești steht für:
 Românești-Höhle

Romanești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Romanești (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Romanești (Sibiu), Dorf im Kreis Sibiu
 Romanești (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea